Oduah ist der Familienname folgender Personen:

 Chika Oduah (* 1986), US-amerikanisch-nigerianische Journalistin, Fernsehreporterin und Fotografin
 Emeka Oduah (* 2002), deutsch-nigerianischer Fußballspieler